Кирил Кръстев може да се отнася за:

 Кирил Кръстев (журналист) (1889-1944)
 Кирил Кръстев (изкуствовед) (1904-1991)
 Кирил Кръстев (оперен певец) (1921-1989)